Glyphohesione är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Friedrich 1950. Enligt Catalogue of Life ingår Glyphohesione i familjen Pilargidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pilargiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Glyphohesione